

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione kazaka.

Nazionale
Nel 2019 ha esordito nella nazionale kazaka.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Qaýrat: 2020

Qaýrat: 2017, 2018, 2021

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale kazaka